Ма́шин (Ма́шина) — русская фамилия. Известные носители:

Машин 
 
 Машин, Армас Владимирович (род. 1964) — российский журналист, переводчик, главный редактор журнала «Carelia».
 Машин, Владимир Георгиевич (1932—2007) — советский, российский журналист, переводчик.
 Машин, Григорий Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 1877; 26 ноября 1807.
 Машин, Иван Максимович (1898—1932) — участник Гражданской войны, дважды Краснознамёнец.
 Машин, Йозеф (1896—1942) — австро-венгерский и чехословацкий военный деятель.
 Машин, Митрофан Андреевич (1921—1944) — участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант. Герой Советского Союза.
 Машин, Михаил Борисович (1948—2016) — советский и российский тренер по баскетболу, заслуженный тренер России.
 
 
 Машин, Юрий Дмитриевич (1932—2006) — советский государственный деятель, председатель комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР.

Машина 
 Машина, Бронислава Николаевна (1921—2015) — звеньевая виноградарского совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Машина, Надежда Ивановна (1916—1971) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Машина, Наталья Викторовна (род. 1997) — российская футболистка.
 Машина, Олеся Николаевна (род. 1987) — российская футболистка.

См. также 
 Машина (значения)
 Машино
 Мишин